Saint-Bauzile (Ardèche)
Saint-Bauzile (Lozère)